

Eochaid ou Eochaidh également Eochu ou Eocho, parfois anglicié en « Eochy » ou « Haughey » est un  nom celtique qui provient d'une racine indo-européenne « ekwo » signifiant « cheval ». Transcrit  en latin sous la forme « Eugenius », il est porté par de nombreux Ard ri Erenn mythiques et des rois historiques de divers royaumes d'Irlande ou du Dál Riata. Il s'agit d'un théonyme célèbre, l'autre nom du dieu celtique Dagda, dieu céleste et diurne dans la mythologie irlandaise.

Ard ri Erenn 
 Eochaid mac Eirc roi mythique des Fir Bolg
  Eochaid Ollathair, également connu comme le Dagda, roi mythique des Tuatha Dé Danann qui aurait régné en Irlande au  
 Eochaid Faebar Glas, roi légendaire du  
 Eochaid Étgudach, roi légendaire du  
 Eochaid Mumo, roi légendaire du  
 Eochaid Apthach, roi légendaire du  
 Eochaid Uaircheas, roi légendaire du  
 Eochaid Fíadmuine, roi légendaire du  
 Eochaid mac Ailella, roi légendaire du  
 Eochaid Ailtleathan, roi légendaire du  
 Eochaid Feidlech, roi légendaire du 
 Eochaid Airem, roi légendaire du 
 Eochaid Gonnat, roi légendaire du 
 Eochaid Mugmedón, roi semi-historique du 
 Eochaid mac Domnaill, roi mort en 572

Rois irlandais 
 Eochaid Sálbuide roi mythique d'Ulaid
 Eochaid mac Muiredaig Muinderg (mort en 509) roi d'Ulaid
 Eochaid mac Condlai (mort en 553) roi d'Ulaid
 Eochaid mac Fiachnai (mort en 810) roi d'Ulaid
 Eochaid Iarlaithe mac Lurgain (mort en 666) roi de Dál nAraidi

Rois de Dál Riata 
 Eochaid Buide († 629) ;
 Eochaid mac Domangairt († 697) ;
 Eochaid mac Echdach († 733) ;
 Eochaid mac Áeda vers 781 ;
 Eochaid mac Run ou Eochaid  d'Écosse déposé en 889.

Divers 
 Eochaid mac Colla dit Dallan Forgaill, († 598), saint et poète irlandais.

Notes et références